Dukuhdalem (Ciawigebang), een plaats in Indonesië
Dukuhdalem (Japara), een plaats in Indonesië